The Green Man – album di Roy Harper del 2000
 The Green Man – film commedia britannico del 1956
 L'uomo verde (The Green Man) – romanzo di Kingsley Amis del 1969

Pagine correlate 
 Green Man